Хавана има више значења:
 Хавана
 Хавана (Тексас)
 Хавана (Илиноис)
 Хавана (Флорида)
 Хавана (Арканзас)
 Хавана (Канзас)
 Хавана (Северна Дакота)